El topónimo Cauterets puede referirse a alguno de los siguientes lugares:

 Cauterets: localidad francesa junto a los Pirineos, famosa por sus aguas termales.
 Cauterets: estación de esquí de los Pirineos, situada junto a la localidad homónima.
 Valle de Cauterets: Valle de los Pirineos franceses, donde se encuentra el Lago de Gaube.